Alt-Uigurisch steht für
 Alttürkische Sprache
 Alt-uyghurische Sprache